Isaac Cookson est un nom pouvant désigner:

 (1679-1743), homme d'affaires britannique
 (1817-1870), homme politique néo-zélandais

Voir aussi

Cookson, Isaac